Ernst Fischer (geestelijke, 1862) (1862–1940), Duitse evangelische Pfarrer und Prediger
 Ernst Fischer (uitgever) (1878–1961), Zwitserse drukker en uitgever
 Ernst Fischer (kunsthistoricus) (1890–1980), Zweedse kunsthistoricus en museumdirecteur
 Ernst Fischer (politicus, 1891) (1891–1978), Oostenrijkse politicus
 Ernst Fischer (Landrat) (1892–1976), Duitse politicus
 Ernst Fischer (marineofficier) (1894–1967), Duitse marineofficier
 Ernst Fischer (fysioloog) (1896–1981), Amerikaanse fysioloog van Duitse komaf
 Ernst Fischer (journalist, 1897) (1897–na 1966), Oostenrijkse journalist
 Ernst Fischer (auteur) (1899–1972), Oostenrijkse auteur en politicus (KPÖ)
 Ernst Fischer (componist) (1900–1975), Duitse componist
 Ernst Fischer (geestelijke, 1903) (1903–1983), Duitse Theologe und geestelijke
 Ernst Fischer (uitvinder) (1910–2006), Duitse uitvinder
 Ernst Fischer (U-bootcommandant) (*1921), Duitse marineofficier en U-bootcommandant
 Ernst Fischer (politicus, 1934) (1934–2019), Duitse lokaal politicus
 Ernst Fischer (journalist) (1942–2016), Duitse journalist
 Ernst Fischer (hotelier) (* 1944), Duitse hotelier en politicus (FDP)
 Ernst Fischer (Germanist) (* 1951), Oostenrijks-Duitse Germanist en literatuurwetenschapper
 Ernst Fischer (scenarioschrijver), Duitse scenarioschrijver
 Ernst Fischer-von Kaenel (?–1961), Duitse uitgever
 Ernst Albert Fischer-Cörlin (1853–1932), Duitse schilder
 Ernst August Fischer, Duitse fotograaf und uitgever van ansichtkaarten, actief rond 1900
 Ernst Gottfried Fischer (1754–1831), Duitse natuurkundige en chemicus
 Ernst Hugo Fischer (1897–1975), Duitse filosoof en socioloog
 Ernst Maria Fischer (1907–1939), Duitse schilder en etser
 Ernst Otto Fischer (1918–2007), Duitse chemicus en Nobelprijswinnaar
 Ernst Peter Fischer (* 1947), Duitse wetenschapshistoricus
 Ernst Rudolf Fischer (1897–na 1963), Duitse manager (onder meer I.G.-Farben) en ambtenaar op een ministerie
 Ernst Sigismund Fischer (1875–1954), Oostenrijkse wiskundige